Kommunerna i Badajozprovinsen i Spanien är 164 stycken:

Provinskod: 06 Badajozprovinsen.

Se även 
Spaniens kommuner
Badajoz

Referenser 

Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2009 

Spaniens kommuner